jastog, morski člankonožac
 skakavci, naziv za većinu pripadnika reda ravnokrilaca, u jednini prug.

Osobe:
 Prug, Zdenko, hrvatski košarkaš